Schildbach heißen folgende geographischen Objekte:
 Schildbach (Gemeinde Hartberg Umgebung), Katastralgemeinde und Ortschaft in der Steiermark, Österreich

Fließgewässer in Deutschland:
 Schildbach (Günz), linker Zufluss der Günz gegenüber Nordhofen (Deisenhausen), Landkreis Günzburg, Bayern
 Schildbach (Luhne), rechter Zufluss der Luhne nahe Ammern (Unstruttal), Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Schildbach (Lochmühlebach), rechter Zufluss des Lochmühlebachs (zur Alb (Hochrhein)) gegenüber Tiefenstein (Görwihl), Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Schildbach (Schwarzbach), linker Quellbach des Schwarzbach (Werra) nahe Schwarzbach (Schwallungen), Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Schildbach (Sulzheimerbach), linker Zufluss des Sulzheimer Bachs in Sulzheim (Rheinhessen), Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Schildbach (Schildbach), linker Zufluss vor Sulzheim
 Schildbach (Taugwitz), linker Zufluss der Taugwitz (zur Loquitz) vor Ebersdorf (Ludwigsstadt), Landkreis Kronach, Bayern

Fließgewässer in Österreich:
 Schildbach (Löffelbach), Bach und rechter Zufluss des Löffelbaches (über Dombach zum Hartberger Safen), bei Hartberg Umgebung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Schildbach (Sierning) linker Zufluss der Sierning (Pielach), Bezirk Melk, Niederösterreich

Schildbach ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Schildbach (1876–1944), deutscher Buchbinder, Redakteur und Landtagsabgeordneter 
 Carl Schildbach (1730–1817), deutscher Tiergarten-Aufseher und Ökonomie-Direktor
 Carl Hermann Schildbach (1824–1888), deutscher Orthopäde
 Gerd Schildbach (1918–2010), deutscher Unternehmer
 Herbert Schildbach (1923–2016), deutscher Maler
 Karl Hermann Schildbach (1824–1888), deutscher Orthopäde
 Reinhold Schildbach (1933–2019), deutscher Agrarwissenschaftler und wissenschaftlicher Leiter der VLB Berlin